Eddington ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Stanley Eddington (1882–1944), britischer Astrophysiker
 Nora Eddington (1924–2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Eddington (1927–1995), britischer Schauspieler
 Rod Eddington (* 1950), australischer Manager

Eddington ist der Name folgender Orte:
 im Vereinigten Königreich:
 Eddington (Berkshire)
 Eddington (Kent)
 in den Vereinigten Staaten:
 Eddington (Maine)
 Eddington (Pennsylvania)
 in Australien:
 Eddington (Viktoria).

Eddington steht für:
 Eddington (Mondkrater)
 Eddington-Grenze oder Eddington-Limit, in der Astrophysik die natürliche Begrenzung der Leuchtkraft
 Eddington-Medaille, eine Auszeichnung auf dem Gebiet der Astrophysik
 (2761) Eddington, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.